El Maguey kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Maguey, Ciudad Valles, 
 El Maguey, José Azueta, 
 San Antonio del Maguey, ort, Guanajuato, San Felipe, 
 El Maguey, Calvillo, 
 El Maguey, Jesús María, 
 El Maguey, Chontla, 
 El Maguey, Nayarit, 
 El Maguey, Tamazunchale, 
 El Maguey, Tempoal, 
 El Maguey, Puebla, 
 El Maguey, Durango, 
 El Maguey, Nuevo León, 
 El Maguey, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar